Чёрный Яр — посёлок в Тегульдетском районе Томской области России. Административный центр Чёрноярского сельского поселения. Население  чел. () .

География 
Находится на востоке региона, граничащей с Красноярским краем, возле реки Чулым.

 Климат
Находится на территории, приравненной к районам Крайнего Севера.

История 
В соответствии с Законом Томской области от 9 сентября 2004 года № 197-ОЗпосёлок возглавил образованное муниципальное образование Чёрноярское сельское поселение.

Население

Инфраструктура 
Школа, больница, котельная, пожарная часть.

Транспорт 
Проходит автодорога Большодорохово — Тегульдет (69К-5).

Примечания 

Населённые пункты Тегульдетского района
Населённые пункты на реке Чулым